Na cesti je naslov več del:
 Na cesti (Goran Gluvić)
 Na cesti (Jack Kerouac)
 Na cesti (Alojz Grnjak)